Thetis har flere betydninger:

 Thetis – guddommelig figur fra den græske mytologi
 Thetis-klassen – en af det danske søværns skibsklasser
 F357 Thetis – et dansk inspektionsskib af Thetis-klassen
 Thetis (ubåd) – en ubåd i Havmanden-ubådsklassen